Am ali AM je lahko:
 americij, kemijski element
 ante meridiem, latinski izraz za dopoldne. Glej tudi PM (popoldne).
 amplitudna modulacija v elektroniki
 Armenija (dvočrkovna koda po ISO 3166-1)
 .am, vrhnja internetna domena Armenije
 amplitudno moduliran raster v tiskarstvu
 AM, album skupine Arctic Monkeys

Glej tudi

Zunanje povezave